Никифоров — російське прізвище. Відомі носії:
 Никифоров Анатолій Олександрович — радянський діяч органів державної безпеки, генерал-лейтенант. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Никифоров Василь Васильович — якутський громадський діяч, вчений, письменник, журналіст. Ватажок якутської інтелігенції початку XX століття
 Никифоров Василь Миколайович (1832 — 1908) — православний священик, дослідник історії міста Олександрія.
 Никифоров Віктор Васильович (* 1931) — радянський хокеїст.
 Никифоров Володимир Валентинович (нар. 1964) — український вчений.
 Никифоров Олександр Валерійович — радянський та український футболіст, півзахисник. Майстер спорту (1989).
 Никифоров Сергій Юрійович (* 1994) — український легкоатлет.
 Никифоров Юрій Валерійович (* 1970) — український і російський футболіст.

Жінки 
 Никифорова Ксенія Володимирівна — російський геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук.

Див. також 
 Нікіфоров
Російські прізвища